UNC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Unguía (Colombia)
 UNC - in numismatica, uncirculated
 Università Niccolò Copernico – Toruń
 Università della Carolina del Nord a Chapel Hill – (University of North Carolina at Chapel Hill, Stati Uniti)
 Universal Naming Convention – convenzione per identificare risorse in rete
 Unione nazionale consumatori